Graven steht für:

 Haus Graven, Wasserburg in Langenfeld 
 der niederländische Name der belgischen Stadt Grez-Doiceau
 Graven (Demo), Demo-Album des dänischen Projektes Nortt

Gräven ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Gräven (1679–1746), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher

Graven ist der Familienname folgender Personen:
 Leonard Graven (* 2004), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Craven
 Kraven